Fas – Ite, maledicti, in ignem aeternum es el cuarto álbum de la banda francesa de black metal Deathspell Omega, editado en 2007.

El título del disco (Latín: "Ley divina – Ir, malditos, al fuego eterno") está tomado de la traducción de la Vulgata de Mateo 25:41, "discedite a me maledicti in ignem æternum", generalmente citado como "ite maledicti in ignem aeternum".

Concepto
La frase "Todo ser humano que no va al límite extremo es el sirviente o el enemigo del hombre" en "A Chore for the Lost" proviene del libro "La experiencia interior" del post-surrealista francés Georges Bataille, una fuente frecuente de inspiración para Deathspell Omega. 

Gran parte de las letras del álbum están tomadas literalmente del libro, así como de otras de sus obras.
La interpretación del crítico musical Thom Jurek, del sitio web Allmusic, es que el uso de estos textos por parte de la banda tiene el propósito de explicar al Diablo no como la antítesis mística de Dios, sino como una pura construcción y síntesis humanista nihilista.

Canciones

Personal
Mikko Aspa - voz
Hasjarl - guitarra
Khaos - bajo

Referencias 

Álbumes de black metal
Álbumes de 2007